Het chemisch element argon (Ar), met een atoommassa van 39,948(1) u, bezit 3 stabiele isotopen: 36Ar, 38Ar en 40Ar, waarvan de laatste het meest abundant is (ongeveer 100%). De overige 21 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een minuut).

De kortstlevende isotoop van argon is 30Ar, met een halfwaardetijd van minder dan 20 nanoseconden. De langstlevenden zijn 39Ar (269 jaar), 42Ar (32,9 jaar) en 37Ar (35,04 dagen). Van de isotoop 39Ar komen op Aarde sporen voor.

Argon-40 
De stabiele isotoop 40Ar wordt gevormd uit de radio-isotoop kalium-40 (met een halfwaardetijd van 1,25 miljard jaar) door elektronenvangst en β+-verval. Dit radioactief verval wordt - aangezien kalium in talloze mineralen voorkomt - in de geochronologie en archeologie aangewend als dateringsmethode voor gesteenten en sedimenten tot enkele miljoenen jaren ver. De methode staat bekend als de kalium-argondatering.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element